Seria komputerowych gier fabularnych:
 Fable
 Fable II
 Fable III
 Fable: The Journey